David W. Taylor (1864–1940) – amerykański admirał, inżynier i architekt
 David Taylor (1884–1949) – szkocki piłkarz i trener
 David Taylor (1889–1946) – angielski piłkarz
 David Taylor (1940–2017) – angielski piłkarz
 David Taylor (ur. 1943) – angielski snookerzysta
 Dave Taylor (ur. 1944) – amerykański muzyk, puzonista
 Dave Taylor (ur. 1953) – kanadyjski muzyk, basista
 David Taylor (1954–2014) – szkocki prawnik i działacz piłkarski, sekretarz generalny UEFA
 Dave Taylor (ur. 1957) – brytyjski wrestler
 David Taylor (ur. 1965) – walijski piłkarz
 David Taylor (ur. 1990) – amerykański zapaśnik
 David Taylor – nowozelandzki piłkarz aktywny od lat 60. do 80. XX wieku
 David Taylor – amerykański filmowiec, scenarzysta i producent aktywny w latach 80. i 90. XX wieku
 David Taylor – barbadoski pływak, paraolimpiczyk (2008 i 2012)
 David Taylor – australijski trener tenisa aktywny w XXI wieku

Zobacz też 
 David Taylor Model Basin